Джейк Матиевич () — камень пирамидальной формы с размерами около 25 см. в ширину и 40 см в высоту, расположенный в кратере Гейла на Марсе.

Камень назван в честь инженера НАСА Джейкоба Матиевича (1947—2012), сыгравшего важную роль в проектировании шестиколёсного вездехода. Матиевич был главным инженером, ответственным за системы действий «Кьюриосити» на поверхности, а также ведущим инженером предыдущих проектов НАСА, включая Mars Pathfinder, Спирит и Оппортьюнити.

Предположительно камень состоит из базальта. Команда вездехода определила его в качестве подходящей мишени для первой проверки контактных инструментов лаборатории «Кьюриосити»:  и .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта марсианской научной лаборатории
 Классификация вулканических камней

Камни на Марсе